Ру́сский аванга́рд:

Искусство 
 Русский авангард — появившееся в 1950-х годах в Европе название для части мирового авангарда 1900-х — конца 1920-х—начала 1930-х годов на территории Российской империи и СССР.
 Фонд «Русский авангард» — фонд сохранения русского авангарда, созданный Сергеем Гордеевым.
 Второй русский авангард — одно из названий неофициального (нонконформистского) искусства середины 1950-х — конца 1980-х годов в СССР.

Политика 
 «Русский авангард» — газета Всероссийской фашистской организации, издававшаяся в Шанхае в 1930—1940-е годы.